U-klass kan avse:

U-klass (ubåt) – en brittisk fartygsklass bestående av 49 ubåtar under andra världskriget
U- och V-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av 16 jagare under andra världskriget